Эффект Гопкинса — одно из свойств ферромагнетиков, заключающееся в том, что при нагреве ферромагнетика до температуры, близкой к точке Кюри, его магнитная восприимчивость усиливается за счёт снижения трения ферромагнитных доменов, облегчается поворот ферромагнитных доменов во внешнем магнитном поле.

Это явление было открыто Джоном Гопкинсом в 1889 году (имя ученого в английском языке — , но имя Джон Гопкинс утвердилось в литературе на русском языке).

При увеличении температуры выше точки Кюри магнитное поле «спадает» из-за потери ферромагнитных свойств.

Ссылки 
 5.4. Эффект Гопкинса
 Список физических эффектов

Магнетизм
Магнитотермические эффекты